Сезон 2000 стал 9-м в российской истории футбольного клуба «Торпедо Москва». В нём клуб завоевал первые и единственные (по состоянию на 2022 год) медали чемпионата России (бронзовые).

Чемпионат России по футболу 2000 
Перед 30-м туром «Анжи» и «Торпедо», имея по 52 очка, делили третье место. Махачкалинцы опережали торпедовцев по разнице мячей: «+14» против «+12». По воле календаря эти команды должны были разыграть медали в очном поединке последнего тура. В первого тайма преимущество хозяев «Лужников» было подавляющим (удары по воротам — 24:3), однако единственный гол в нём забили гости. Во втором тайме торпедовцы сравняли счёт, но в основные 90 минут добиться победы не смогли. На третьей добавленной к основному времени матча минуте прострел Вячеслава Даева в штрафную прервал рукой Арсен Акаев. Арбитр назначил пенальти, после чего гости 8 минут протестовали, выказывая намерения покинуть поле до финального свистка. На 101-й минуте вратарь «Анжи» вернулся в ворота, чтобы пропустить с точки «бронзовый» гол Андрея Гашкина.

Заявка

Дозаявлены

Матчи

Турнирное положение

Факты 
 «Торпедо» стало самой волевой командой чемпионата-2000. Победа в последнем туре стала третьей, когда клуб сумел добыть 3 очка, проигрывая по ходу матча.
 В гостевых поединках сезона-2000 лучше чем «Торпедо» играл только чемпион, «Спартак» (26 и 33 очка соответственно).
 Единственным представителем бронзового призёра-2000 в списке 33 лучших стал Виталий Литвинов (третий среди опорных защитников).
 Лучший бомбардир клуба, Дмитрий Вязьмикин (8 голов), в сводном списке чемпионата стал только 17-м.
 Андрей Гашкин поделил лавры лучшего ассистента чемпионата с волгоградцем Есиповым (по 10 голевых передач).
 Также Гашкин стал единственным футболистом «Торпедо», сумевшим забить более одного мяча в официальном матче (дубль в ворота «Сатурна» в 25-м туре).

Кубок России по футболу 2000/2001 
Розыгрыш кубка России 1999—2000 для «Торпедо» завершился ещё в предыдущем году после поражения от того же «Анжи» в 1/16 финала. Матчи на Кубок 2000/2001 осенью завершились удачно, но следующей весной последовало новое поражение от махачкалинцев в четвертьфинале.

Кубок УЕФА 2000/2001 
В первом своём матче «Торпедо» гостил на поле «Лозанны». Дважды ведя в счёте, москвичи не удержали даже ничью. Успех по сумме двух матчей обеспечивала домашняя победа, однако в «Лужниках» торпедовцы потерпели сухое поражение.

Статистика футболистов

Примечания 

2000
Торпедо Москва
Чемпионат России по футболу 2000